Oram ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Oram, Baron Oram (1913–1999), britischer Politiker und Life Peer
 Daphne Oram (1925–2003), britische Komponistin
 Jacob Oram (* 1978), neuseeländischer Cricketspieler
 James Oram (* 1993), neuseeländischer Radrennfahrer
 Jual Oram (* 1961), indischer Politiker
 Matthew Oram (1885–1969), neuseeländischer Politiker
 Richard Oram, schottischer Historiker
 Steve Oram (* 1973), englischer Schauspieler und Filmemacher

Siehe auch:
 Holt-Oram-Syndrom